Mount Mitchell – szczyt w Kanadzie, w prowincji Alberta, na terenie Parku Narodowego Jasper (3063 m n.p.m.)
 Mount Mitchell – szczyt w USA, w Karolinie Północnej; najwyższy szczyt Appalachów (2037 m n.p.m.)
 Mount Mitchell – szczyt w Kanadzie, w prowincji Kolumbia Brytyjska (1842 m n.p.m.)
 Mount Mitchell – góra w Antarktyce, na Lodowcu Szelfowym Rossa (1820 m n.p.m.)
 Mount Mitchell – góra w USA, w Oregonie (1537 m n.p.m.)
 Mount Mitchell – góra w USA, w stanie Waszyngton (1210 m n.p.m.)
 Mount Mitchell (Cooyinnirra) – szczyt w Australii, w Queensland, na terenie Parku Narodowego Main Range (1168 m n.p.m.)